

Cinema 
 Pigeon – film del 2004 diretto da Anthony Green

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pigeon – villaggio della Contea di Huron, Michigan
 Pigeon – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin

Videogiochi 
  è il nome giapponese del Pokémon Pidgeotto